A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1998 foi a 29ª edição da competição. A famosa "copinha" é a maior competição de juniores do Brasil, e é disputada por clubes de todo o país. Ministrada em conjunto pela Federação Paulista de Futebol e a Secretaria Municipal de Esportes, foi disputada entre os dias 3 e 25 de Janeiro. O campeão nesta oportunidade, foi o Internacional, que conquistou a Copa SP pela 4ª vez, contra o Ponte Preta, no Estádio do Morumbi, após vencer a final, com empate no tempo normal por 0 a 0, e na prorrogação novamente empate por 1 a 1, e na disputa de pênaltis o Internacional venceu por 4 a 3.

Regulamento 
A Competição foi disputada em 5 fases: primeira fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 44 clubes, divididos em 11 grupos, portanto de A a K.

Na  primeira fase, os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para as oitavas-de-final, os clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, mais os 5 melhores segundos colocados, por índice técnico.
 
Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Maior saldo de gols
 Maior número de vitórias
 Maior número de gols marcados
 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Sorteio

Equipes participantes 
Estas são as 44 equipes que participaram desta edição:

{| class="wikitable"
! width="150" | Estado
! width="245" | Equipe
! width="1" rowspan="23"|
! width="140" | Estado
! width="245" | Equipe
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|Nacional FC
|rowspan="3"|
|style="background: #DCDCDC;"|Grêmio FPA
|-
|rowspan="2"|
|style="background: #E9E9E9;"|EC Bahia
|style="background: #E9E9E9;"|SC Internacional
|-
|style="background: #DCDCDC;"|EC Vitória
|style="background: #DCDCDC;"|EC Juventude
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|Fortaleza EC
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|Joinville EC
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|A Desportiva Ferroviária VRD
|rowspan="18"|
|style="background: #DCDCDC;"|C Atlético Sorocaba
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|Goiás EC
|style="background: #E9E9E9;"|CA Bragantino
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|Sampaio Corrêa FC
|style="background: #DCDCDC;"|SC Corinthians P
|-
|rowspan="3"|
|style="background: #E9E9E9;"|América Mineiro FC
|style="background: #E9E9E9;"|Guarani FC
|-
|style="background: #DCDCDC;"|C Atlético Mineiro
|style="background: #DCDCDC;"|A Esportiva G
|-
|style="background: #E9E9E9;"|Cruzeiro EC
|style="background: #E9E9E9;"|AD Guarulhos
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|Tuna Luso B
|style="background: #DCDCDC;"|CA Juventus
|-
|rowspan="2"|
|style="background: #E9E9E9;"|Coritiba FC
|style="background: #E9E9E9;"|Lousano Paulista FL
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Paraná C
|style="background: #DCDCDC;"|Palestra SB
|-
|rowspan="2"|
|style="background: #E9E9E9;"|Santa Cruz FC
|style="background: #E9E9E9;"|SE Palmeiras
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Sport CR
|style="background: #DCDCDC;"|CA Paulistano
|-
|rowspan="6"|
|style="background: #E9E9E9;"|América FC
|style="background: #E9E9E9;"|AA Ponte Preta
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Botafogo FR
|style="background: #DCDCDC;"|A Portuguesa D
|-
|style="background: #E9E9E9;"|[[Clube de Regatas Flamengo|CR Flamengo]]
|style="background: #E9E9E9;"|EC Santo André
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Fluminense FC
|style="background: #DCDCDC;"|Santos FC
|-
|style="background: #E9E9E9;"|CF Rio de Janeiro
|style="background: #E9E9E9;"|São Paulo FC
|-
|style="background: #DCDCDC;"|CR Vasco da Gama
|style="background: #DCDCDC;"|União A  Barbarense FC
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|SER Caxias S
|style="background: #E9E9E9;"|AE Velo Clube R
|}

Primeira fase

 Grupo A (Rio Claro) 

 Grupo B (Sorocaba) 

 Grupo C (São Bernardo do Campo) 

 Grupo D (Jundiaí)

 Grupo E (Santo André) 

 Grupo F (São Paulo) 

 Grupo G (São Paulo) 

 Grupo H (Guarulhos) 

 Grupo I (Santa Barbara D´Oeste) 

 Grupo J (Guaratinguetá) 

 Grupo K (Bragança Paulista) 

 Índice técnico 

Fase final
 Tabela 

Oitavas-de-final

 a.  Jogo terminou 1 a 1 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação, para a Ponte Preta.

 b.  Jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação, para o Goiás.

 c.  Jogo terminou 2 a 2 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação, para o Cruzeiro.

Quartas-de-final

 d.  Jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação, para o Internacional-RS.

 e.  Jogo terminou 3 a 3 no tempo normal e 3 a 0 na prorrogação, para o Flamengo.

Semi-final

 f.  Jogo terminou 3 a 3 no tempo normal e 2 a 1 na prorrogação, para o Internacional-RS.

Disputa do 3° lugar

Final

 Ponte Preta: Alexandre; Rodrigo (Juliano), Aldori, Roberto e Clodoaldo; Natanael, Ataliba, Róbson e Marcelo Neuma (Tiago); Alessandro e Foguinho (Fabiano). Técnico: Marco Aurélio Moreira
 Internacional:''' João Gabriel; Jardel, Lúcio, Ronaldo e Mineiro; Clayton, Juca, Gustavo e Diogo; Fábio Pinto (Donizete) e Manoel. Técnico: Guto Ferreira

 g.  Jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação.

Premiação 

1998
Futebol de 1998 no Brasil